Salzlecke steht für:
 Salzlecke, Stelle zur Versorgung von Wild- und Weidetieren mit Mineralsalzen, siehe Leckstein
 Salzlecke (Bad Suderode), historische Salzlecke in Bad Suderode, Sachsen-Anhalt
 Salzlecke oder Pferdetränke (Lilienstein), historische Salzlecke in Bad Schandau, Sachsen